Гуславский — русская фамилия; имеет женскую форму Гуславская.

Известные носители 
 Гуславский, Владимир Станиславович (род. 1959) — генерал-лейтенант милиции, украинский политик.
 Гуславский, Пётр Лукич (1863—?) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 31 марта 1916.